Чемпион 2010 года —  Рафаэль Надаль — в шестой раз подряд подтверждает свой титул.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Давид Феррер (Финал)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Юрген Мельцер (Полуфинал)
  Гаэль Монфис ''(Третий раунд)

<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Виктор Троицки (Четвертьфинал)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Александр Долгополов (Первый раунд)
<li>  Марин Чилич (Третий раунд)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основы 
 Сетка квалификации 

Monte-Carlo Rolex Masters 2011